Franciaország
Teilhet, település Ariège megyében
Teilhet, település Puy-de-Dôme megyében